Sofie Pruská (31. března 1582, Královec – 24. listopadu 1610, Kuldīga) byla německá princezna z pruského vévodství a vévodkyně z Kuronska a Zemgalska.

Život 
Narodila se 31. března 1582 jako dcera vévody Albrechta Fridricha Pruského a jeho manželky Marie Eleonory Klevské. Dne 22. října 1609 se vdala za prince Wilhelma Kettlera, syna Gottharda Kettlera, vévody z Kuronska a Zemgalska a Anny Meklenburské. Sofie zemřela 24. listopadu 1610 v Kuldīze, čtyři týdny po narození jejího jediného syna Jakuba Kettlera.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sofie
Sofie
Sofie
Sofie
Narození v roce 1582
Narození 31. března
Narození v Kaliningradu
Úmrtí 24. listopadu
Úmrtí v roce 1610
Úmrtí v Kuldīze
Ženy